Терлецький — українське прізвище.

 Терлецький Антін (?—1669) — український-католицький церковний діяч 17 ст.
 Терлецький Валентин Михайлович (1916—1979) — український радянський правознавець і історик.
 Терлецький Венедикт (1623—1661) — церковний діяч, священник-василіянин, протоігумен із правами протоархімандрита ЧСВВ.
 Терлецький Віктор Володимирович (1936) — український письменник, публіцист, краєзнавець, член НСПУ.
 Терлецький Володимир (1808—1888) — церковно-громадський діяч і публіцист.
 Терлецький Володимир Миколайович (1918—1943) — герой Радянського Союзу.
 Терлецький Гриць — український селянин, громадський діяч. Делегат Української Національної Ради ЗУНР.
 Терлецький Євген Петрович (1892—1938) — радянський юрист, політичний і державний діяч.
 Терлецький Іван Іванович (1936) — радянський футболіст та футбольний тренер. Майстер спорту СРСР.
 Терлецький Іван Миколайович (1923—2015) — кулеметник УПА, син Миколи Терлецького.
 Терлецький Кирило Семенович (1540/1550-1607) — луцький і острозький православний єпископ, єпископ греко-католицької церкви.
 Терлецький Любомир Григорович — український скульптор
 Лаврентій (Терлецький) — перемишльський православний єпископ
 Терлецький Маркіян (1885—1963) — педагог і громадський діяч, історик.
 Терлецький Микола (1891—1988) — український військовий лікар, начальний лікар УГА.
 Терлецький Михайло (1886—1965) — громадський діяч, фармацевт, меценат, колекціонер творів українського мистецтва, останній власник львівської аптеки «Під чорним орлом».
 Терлецький Методій (?—1649) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Терлецький Олександр Степанович (1911—1942) — радянський партизан.
 Терлецький Омелян Антонович (1873—1958) — галицький педагог, громадський діяч і історик.
 Терлецький Остап Степанович (1850—1902) — галицький громадсько-політичний діяч, публіцист та літературознавець.
 Терлецький Сидір Іванович (1892—1953) — український актор і режисер.
 Терлецький Стефан (1927—2006) — британський політик, український діаспорний діяч.
 Терлецький Теофіл (1870—1902) — український маляр і карикатурист.

Див. також 
 Терлецька Ольга (1921—1998) — поетеса

Українські прізвища